Deuel County Courthouse  ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Deuel County Courthouse (Nebraska), in Chappell, Nebraska, ID-Nr. 89002239
 Deuel County Courthouse and Jail, in Clear Lake, South Dakota, ID-Nr. 76001730